Heidegger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Heidegger (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Armin Heidegger (* 1970), liechtensteinischer Fußballspieler
 Ferdinand Heidegger (1899–1978), liechtensteinischer Politiker
 Fritz Heidegger (1894–1980), jüngerer Bruder des Philosophen Martin Heidegger
 Gerald Heidegger (* 1969), österreichischer Journalist und Redakteur 
 Gotthard Heidegger (1666–1711), Schweizer Theologe, Autor der Mythoscopia Romantica (1698)
 Günther Heidegger (* 1966), Journalist und Moderator aus Südtirol

 Hermann Heidegger (1920–2020), deutscher Militär und Historiker

 Judith Heidegger (1736–1818), Ehefrau des Schweizer Idyllendichters, Malers und Grafikers Salomon Gessner
 Klaus Heidegger (* 1957), österreichischer Skirennläufer
 Linus Heidegger (* 1995), österreichischer Eisschnellläufer
 Martin Heidegger (1889–1976), deutscher Philosoph, Bruder von Fritz Heidegger
 Maximilian Heidegger (* 1997), US-amerikanisch-österreichischer Basketballspieler
 Moritz Heidegger (1932–1956), liechtensteinischer Bobfahrer
 Norma Heidegger (* 1961), liechtensteinische Politikerin (VU)
 Peter Heidegger, Opfer eines Justizirrtums, siehe Mordfall Claudia Deubler
 Theodor Heidegger (1834–1914), deutscher Architekt
 Gerhard Wolf-Heidegger (1910–1986), deutsch-schweizerischer Mediziner

Siehe auch:
 Haidegger
 Heidecker
 Heydecker
 Heidegg